Samsung SGH-P100 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 LG L1100
 Pantech GF200
 Samsung SGH-P400
 Panasonic X70
 Pantech GF500

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

P